Schwibbe ist der Name von

 Gudrun Schwibbe (* 1952), deutsche Kulturanthropologin, Psychologin und Hochschullehrerin
 Michael Schwibbe (* 1948), deutscher Psychologe und Kulturanthropologe